Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина в уголовном праве России — деяние, являющееся преступным согласно статье 136 Уголовного кодекса РФ. Уголовная ответственность устанавливается за дискриминационные действия, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. Статья крайне редко применяется на практике.

История

Состав преступления

Объект преступления 

Основным непосредственным объектом данного преступления является установленное в Конституции Российской Федерации право каждого человека на равенство в правах и свободах.

Потерпевшим от преступления может являться любое лицо, в том числе граждане РФ, иностранцы и лица без гражданства.

Объективная сторона преступления 

Объективная сторона состава, предусмотренного ст. 136 УК РФ, в законе подробно не характеризуется. Дискриминация может выражаться как в форме действия, так и в форме бездействия. Значение имеет общая направленность действий субъекта на ущемление прав, свобод и законных интересов потерпевшего в зависимости от принадлежности его к определённым группам по различным признакам: религиозным, политическим, идеологическим, социальным.

Конкретное содержание действий может выражаться, например, в отказе от приёма на работу или учёбу, в оказании услуг или выполнении работ, в предоставлении информации и т.д.

Состав формальный: не требуется доказывать причинение какого-либо ущерба потерпевшему в результате дискриминационных деяний виновного. Окончено деяние с момента создания потерпевшему препятствий в реализации его прав и свобод, либо реализации его законных интересов.

Важным признаком деяния является его способ: использование служебного положения.

Субъект преступления 

Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, являющееся должностным лицом, либо выполняющее управленческие функции в коммерческой организации, а также представитель власти.

Субъективная сторона преступления 

Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого умысла.

Порядок уголовного преследования 
Ст. 136 УК РФ относится к делам публичного обвинения. Это означает, что дело может быть возбуждено как по заявлению потерпевшего или его законных представителей, так и без чьего-либо заявления.

Квалифицирующие признаки 

Квалифицированные составы данного деяния Уголовным кодексом РФ не предусмотрены.

Примечания 

Антидискриминационное законодательство
Права человека в России
Уголовное право России